

Toponymes

Edgewater est un quartier de Perth, en Australie-Occidentale.

Edgewater est une ville de Colombie-Britannique.

Edgewater est un quartier de la ville de Miami, en Floride.
 Edgewater est un quartier de la ville de Chicago, en Illinois.
 Edgewater est une ville de l'État de Floride.
 Edgewater est une ville de l'État de l'Alabama.
 Edgewater est une ville de l'État du Colorado.
 Edgewater est une ville de l'État de l'Illinois.
 Edgewater est une ville de l'État du Maryland.
 Edgewater est une ville de l'État du New Jersey.
 Edgewater est une ville de l'État de l'Ohio.
 Edgewater est une ville de l'État du Wisconsin.